Comitatul Webster, conform originalului din limba engleză, Webster County reprezintă numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Webster, statul  -- (Categorie și format)
respectiv parohia
 Parohia Webster, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Webster (dezambiguizare)
 Comitatul Webster (dezambiguizare)
 Districtul Webster (dezambiguizare)
 Web (dezambiguizare)
 Webb (dezambiguizare)
 Webbe (dezambiguizare)
 Weber (dezambiguizare)
 Webber (dezambiguizare)
respectiv
 Toate comitatele din Statele Unite ale Americii
 Formatele tuturor comitatelor din Statele Unite ale Americii

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii